Кочергов — фамилия; имеет женскую форму Кочергова.
 Кочергов, Василий Никитович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кочергов, Юрий Васильевич (1943—2010) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации.

См. также 
 Кочерга (значения)
 Кочергин